Gamston (Bassetlaw) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Gamston (Rushcliffe) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)